Per locomotiva DB 219 si possono intendere due serie di locomotive diesel tedesche:
 la ex locomotiva DB V 169 dal 1968 al 1978
 la ex locomotiva DR 119 dal 1994